Het WTA-tennistoernooi van Guadalajara (officieel Abierto Zapopan) van 2021 vond plaats van maandag 8 tot en met zaterdag 13 maart 2021 in de Mexicaanse stad Guadalajara. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Veronika Koedermetova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Argentijnse Nadia Podoroska kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het vierde reekshoofd, Sara Sorribes Tormo uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Canadese wildcard-speelster Eugenie Bouchard in twee sets. Sorribes Tormo wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Maria Sanchez en Fanny Stollár bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Australische duo Ellen Perez en Astra Sharma won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eerste reekshoofd Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Perez had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sharma één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Guadalajara 2021
Guadalajara